Гемилиан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гемилиан, Александр Петрович (1811—1881) — русский архитектор, академик архитектуры (1845).
 Гемилиан, Валерий Александрович (1851—1914) — российский химик.